«Клуб Генриха Гейне» () — объединение немецких эмигрантов, существовавшее с 1941 по 1946 в Мексике.

История 
«Клуб Генриха Гейне», названный в честь знаменитого немецкого поэта, был основан в 1941 году в Мехико в рамках издательства «Edición Seneca». Первое заседание состоялось 7 ноября. Председателем клуба стала Анна Зегерс.

Главной целью «Клуба Генриха Гейне» стало предоставление творческой площадки для политэмигрантов левых взглядов, живущих в Мексике, а также популяризация немецкой культуры за рубежом. Организаторами первой встречи помимо Зегерс стали также Рудольф Файстман, Бодо Узе и Эгон Киш. На протяжении своего существования клуб регулярного проводил различные мероприятия: литературные вечера, лекции, театральные постановки, концерты и выставки.

Члены клуба 
 Анна Зегерс — немецкая писательница
 Рудольф Файстманн — немецкий журналист
 Бодо Узе — немецкий писатель
 Эгон Эрвин Киш — чешско-немецкий писатель и журналист
 Альбрехт Виктор Блум — австрийский актер и режиссёр
 Ханнес Майер — швейцарский архитектор
 Ленка Рейнерова — чешско-немецкая писательница
 Эрнст Рёмер — австрийский композитор и дирижер
 Штеффи Шпира — немецкая актриса
 Жанна Штерн — французско-немецкая переводчица и сценаристка
 Курт Штерн — немецкий писатель, журналист, переводчик и сценарист
 Георг Штиби — немецкий политик и публицист

Примечания 

Организации Мексики
Литературные общества
Организации, основанные в 1941 году
Генрих Гейне
Исчезли в 1946 году